Veneno – film del 1952 diretto da Gianni Pons
Veneno – cortometraggio del 2002 diretto da Montserrat Larque
Veneno – cortometraggio del 2012 diretto da Jonay García
Veneno – miniserie televisiva spagnola del 2020
Veneno – singolo di Anitta del 2018